

België 
Den Hoorn of Sint-Rita, een dorp in de gemeente Damme

Nederland 
Groningen:
Den Hoorn, voormalig dorp, nu onderdeel van Wehe-den Hoorn
Den Hoorn (Eemsmond), voormalige kloosterboerderij bij het dorp Oosternieland
Noord-Holland:
De Horn (eiland), ook wel geschreven als Den Hoorn, een voormalig eiland in het IJ
Den Hoorn (Texel), een dorp op en in de gemeente Texel
Zuid-Holland:
Den Hoorn (Midden-Delfland), een dorp in de gemeente Midden-Delfland
Den Hoorn (Zoetermeer), een voormalige buurtschap in de gemeente Zoetermeer